Rückruf steht für:

 Rückrufaktion, in der Wirtschaft eine Maßnahme zur Rücknahme fehlerhafter Ware
 Rückruffunktion, in der Informatik eine Funktion, die einer anderen Funktion als Parameter übergeben und von dieser unter gewissen Bedingungen aufgerufen wird
 Callback (Telekommunikation), in der Telekommunikation ein Verfahren zur Verbindungsvermittlung
 Rückruf bei Besetzt, ein Telefondienst

Siehe auch: